Солонцовский сельский совет () — входит в состав
Миргородского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Солонцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Солонцы 
 с. Бессарабы 
 с. Коптев 
 с. Мареничи

Примечания